Omega Township (comté d'O'Brien, Iowa)
Omega Township (Illinois)
Omega Township (Arkansas)